Antonio Labriola (1843-1904) – filosofo italiano
Arturo Labriola (1873-1959) – politico ed economista italiano
Gina Labriola (1931-2011) – scrittrice e pittrice italiana
Pietro Labriola (1967) – dirigente d'azienda italiano
Silvano Labriola (1935-2005) – politico, giurista e accademico italiano
Teresa Labriola (1874-1941) – avvocata e attivista italiana
Vincenza Labriola (1981) – politica italiana